Perfect Day (álbum)
Perfect Day (canção de Cascada)
Perfect Day (canção de Hoku)
Ou ainda:
A Perfect Day - um filme

Desambiguação